Schmidt-Gruppe ist der Name verschiedener Unternehmen:
 Schmidt-Gruppe (Spielautomaten), deutsches Unternehmen (Automatenhersteller und Kasinobetreiber)
 Schmidt-Gruppe, kurz für Schmidt Winterdienst- und Kommunaltechnik, siehe Aebi Schmidt
 Schmidt-Gruppe (Textilwirtschaft), eine Holding von Textilunternehmen